El Níger va competir per novena vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 2004 a Atenes.

Resultats

Atletisme 
400 metres obstacles masculins:
 Ibrahim Tondi - Round 1 52.62 s (34a posició, no va prosseguir)

400 metres femenins:
 Salamtou Hassane - Round 1: 1:03.28 (NR) (41a posició, no va prosseguir)

Judo 
Homes, 66 kg
 Abdou Alassane Dji Bo - derrotat en el primer round

Natació 
50 metres lliures masculins
 Ibrahim Maliki - Heat 26.81 s (69a posició, no va prosseguir)

Encarregats 
 President: Mamadou Talata Doulla
 Secretari General: Ide Issaka

Níger als Jocs Olímpics
Jocs Olímpics d'Estiu de 2004